La commune de Paris peut désigner :

 une des deux collectivités territoriales qui administraient Paris, aux côtés du département de Paris (depuis sa création en 1964), jusque fin 2018. Son statut a été profondément remanié en 1975. Les deux collectivités, commune et département, ont fusionné en une unique collectivité à statut particulier, la « Ville de Paris », le  2019. Voir aussi Paris, Conseil de Paris et Mairie de Paris ;
 deux gouvernements révolutionnaires :
 la Commune de Paris de 1789 à 1795, gouvernement révolutionnaire de Paris établi après la prise de la Bastille ;
 la Commune de Paris de 1871, mouvement insurrectionnel déclenché le , qui donna naissance à un gouvernement révolutionnaire de Paris du  au  et finit réprimé au cours de la Semaine sanglante, du  au   ;
 le bataillon « Commune de Paris », un bataillon francophone des Brigades internationales, durant la guerre civile espagnole ;
 le film La Commune (Paris, 1871) de Peter Watkins, consacré à la seconde Commune de Paris (cf. supra),
 le film documentaire Commune de Paris, réalisé en 1951 par Robert Ménégoz et sorti en 1957.

Articles connexes 
 Association des amis de la Commune de Paris (1871)